

Асеново () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Стражиця.
 Асеново () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Никопол.
 Асеново () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Тунджа.